Detta är en lista över sjöar i Laxå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Laxå kommun.

Lista

Laxå kommun
 Lista